Józef Cyrankiewicz – pięciokrotny premier Polski w latach 1947–1952 i 1954–1970 (urząd ten sprawował najdłużej w historii Polski)
 Układ Cyrankiewicz-Brandt
 Krystyna Tempska-Cyrankiewicz, z d. Dębska